

Відомі носії 
 Юзеф Кофлер (1896—1944) — польський композитор-авангардист, музикознавець і викладач музики, який жив перед Другою світовою війною.
 Андреас Кофлер (1974) — австрійський стрибун з трампліна, дворазовий олімпійський чемпіон, чемпіон світу.
 Тобіас Кофлер (1992) — італійський хокеїст, нападник.
 Лео Кофлер (1907—1995) — австрійсько-німецький марксистський соціолог-філософ.